Stormlord (band), is een Italiaanse metalband.
 Stormlord (computerspel), is een computerspel van het genre actiespel uit 1989